1979 Голяма награда на Италия е 30-ото състезание за Голямата награда на Италия и 13-ият кръг от сезон 1979 във Формула 1; провежда се на 9 септември 1979 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж 
Монца е преправена за 1979 с ново трасе и зони за сигурност, които са поставени на Курва Гранде и завоите Лесмо.

Това състезание се запомня и със завръщането на Алфа Ромео в световния шампионат с болида 179 за Бруно Джакомели и стария 177 за Виторио Брамбила, който се завръща след ужасния инцидент от предишната година на същото трасе. Инсайн решават да дадат шанс на швейцареца Марк Сюрер да се състезава за последните три състезания на мястото на Патрик Галярд, докато Хектор Ребак е готов за състезанието със своя HR-100.

С победата си Джоди Шектър и Скудерия Ферари спечелват титлите при пилотите и при конструкторите само две състезания преди края на сезона.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Италия